Nieciecz bezeichnet geographische Objekte in Polen:

 Nieciecz (Fluss), ein Fluss in der Woiwodschaft Łódź 

 Nieciecz (Nowe Miasteczko) (dt. Netschütz), ein Dorf der Gmina Nowe Miasteczko in der Woiwodschaft Lebus
 Nieciecz (Puławy), ein Dorf der Gmina Puławy in der Woiwodschaft Lublin
 Nieciecz (Wilga), ein Dorf der Gmina Wilga in der Woiwodschaft Masowien

Siehe auch:
 Nieciecz-Dwór
 Nieciecz Włościańska